Opération Hammer peut désigner:
 Opération Hammer (1940): opération alliée pendant la campagne de Norvège au cours de la Seconde Guerre mondiale.
 Opération Hammer (2007): opération britannique dans la province d'Helmand en Afghanistan.